Чинукский язык:

 Чинукские языки — исчезнувшая семья близкородственных языков, на которых говорили индейцы-чинуки
 Чинукский жаргон — пиджин восточного тихоокеанского побережья на основе чинукских языков